Râul Sebeș este un nume frecvent dat mai multor râuri din România după cum urmează

 Râul Sebeș, Cibin
 Râul Sebeș, Gurghiu
 Râul Sebeș, Mureș (Alba)
 Râul Sebeș, Mureș (Mureș)
 Râul Sebeș, Olt (Brașov)
 Râul Sebeș, Olt (Sibiu)
 Râul Sebeș, Timiș
 Râul Sebeș, Târnava Mică

Vezi și 
 Sebeș (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Nume proprii